Suffolk megye (Massachusetts)
Suffolk megye (New York)
Suffolk, Anglia egyik nem-nagyvárosi és ceremoniális megyéje